Мошенское — название населённых пунктов в России:
 Мошенское — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Мошенское — село в Мошенском районе Новгородской области.